Марма́нь () — коммуна во Франции, находится в регионе Центр. Департамент — Шер. Входит в состав кантона Сен-Дульшар. Округ коммуны — Бурж.

Код INSEE коммуны — 18138.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 195 км к югу от Парижа, в 95 км южнее Орлеана, в 9 км к западу от Буржа.

По территории коммуны проходит  и протекает река .

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 2003 человека.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 1312 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 1013 были экономически активными, 299 — неактивными (показатель активности — 77,2 %, в 1999 году было 72,6 %). Из 1013 активных работали 962 человека (506 мужчин и 456 женщин), безработных было 51 (22 мужчины и 29 женщин). Среди 299 неактивных 111 человек были учениками или студентами, 123 — пенсионерами, 65 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Дени (XIII век)
 Аббатство Бовуар (XIII век)
 Замок Мармань (XVII век)
 Несколько зданий XVII века

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шер